Никоновка — село в Омском районе Омской области России. Входит в состав Покровского сельского поселения.

География 
Населённый пункт находится на юге центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Барабинской низменности, к востоку от реки Иртыш, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к северу от посёлка Ростовка, административного центра района. Абсолютная высота — 118 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49 %, женщины — соответственно 51 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 68 % из 306 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Омского района